Le Bini ou édo, langue de la famille des langues nigéro-congolaises. 
 Les Binis, ou Édos, peuple d'Afrique de l'Ouest, surtout présent dans le centre-sud du Nigeria, locuteurs de la langue édo.

Toponyme 

 Bini, commune rurale située dans le département de Ouo de la province de Comoé, dans la région des Cascades, au Burkina Faso.

Patronyme 

Aldo Bini, coureur cycliste italien.
Alfredo Bini, producteur de cinéma italien.
Bino Bini, ancien escrimeur italien.
Bruno Bini, ancien footballeur français. Il a été entraîneur de l'équipe de France féminine de 2007 à 2013.
Caterina Bini, femme politique italienne.
Dante Bini, architecte italien.
Graziano Bini, footballeur italien.
Jennifer Bini Taylor, actrice américaine.
Joe Bini, de son vrai nom Giuseppe Gaetano Bini, monteur de film italo-américain.
Lorenzo Bini Smaghi, économiste italien.
Lucas Bini, joueur professionnel français de hockey sur glace.
Ola Bini (1982-), programmeur et hacktiviste suédois.
Pierre Bini, ancien footballeur français.
René-Marc Bini, compositeur français.
Bini (famille), noble famille florentine.